Senat Brauer bezeichnet folgende Landesregierungen Hamburgs unter Max Brauer:
Senat Brauer I: von 1946 bis 1950
Senat Brauer II: von 1950 bis 1953
Senat Brauer III: von 1957 bis 1961